Реакти́вна збро́я — вид зброї, в якій засоби ураження доставляються до цілі за рахунок реактивної тяги двигуна. До реактивної зброї відносяться наземні, авіаційні і морські реактивні системи залпового вогню (див. Реактивна артилерія) і реактивні гранатомети.

Див. також 
 Артилерійська система
 Артилерійський вогонь
 Вогневий вал
 Ракетні війська
 Ракетна зброя

Посилання 

Реактивна артилерія